Dit is een overzicht van statistieken, wedstrijden en transfers van de Belgische voetbalclub Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2014/2015.

Samenvatting seizoen

Spelers

Transfers

Zomer

Winter 

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding – Oefenwedstrijden 

Opstelling Lierse:Berezovskyi,Traore Swinkels,El Messaoudi,Poelmans,Wils,Kasmi,Zi Zo,Farssi, Wanderson,KouemahaVervangingen:3'Kouemaha  Keita 46'Traoré Helal 46'El Messaoudi Buysens 46'Wils  Tauil 46'Kasmi Hassan 46'ZiZo  Tahiri 46'Wanderson  Diomandé

Opstelling Lierse : Goris, Swinkels, El Messaoudi, Helal, Campos,Tahiri,Hafez,Hassan,Buysens,Bourabia Diomandé.
Vervangingen:35'Buysens  Wils 46'Diomané Zi Zo 46'Hassan  Wanderson 67'Campos  Abou Bode 65'Tahiri Keita  Bourabia Tauil

Opstelling Lierse:Berezovskyi,Swinkels,El Messaoudi,Campos,Losada,Keita,Hafez,WilsZizo,Helal,Wanderson
Vervangingen28'HelalAbou45'SwinkelsKasmi45'LosadaTahiri45'HafezFarssi45'ZizoDiomandé79'WandersonTauil 

Opstelling Lierse :Goris, Ngawa , Swinkels , El Messaoudi , Hafez , Kasmi, Wils, Losada , Bourabia, Wanderson , Keita 
Vervangingen:60'Nwaga Traoré '60SwinkelsBensebaini 60'El MessaoudiBuysens60'HafezPoelmans60'KasmiHelal60'Wils Diomandé60'LosadaTahiri 60'Bourabia Zizou60'WandersonFarssi60'KeitaHassan 

Opstelling Lierse:Berezovsky, Swinkels, Buysens, Kasmi, Zizou , Wils , Traoré, Wanderson, Poelmans, Keita, Losada Vervangingen:'53 Swinkels El Messaoudi'65 Wils Bensebaine Losada Farssi '72 Poelmans Hanin '80 Zizou Tahiri  '80 Kasmi Bourabia '80 Wanderson Diomandé  '80 Keita Hassan  

OpstellingLierse: Berezovskyi ,Ngawa, Buyssens ,Swinkels, Hanin, El Messaoudi, Bensebaini ,Losada, Bourabia ,Wanderson ,Keita
Vervangingen:63'Hanin Hafez  63'Bourabia Sayed 78'Losada Farssi 78'Wanderson Tahiri  80'Nwaga Traoré  81'Buysens Kasmi  88'Keita Hassan 

Opstelling Lierse: Berezovskyi, Traore, Bensebaini , Buysens , Hafez , Helal , Diomandé , Zizou , Farssi , Tahiri , Elghenawy
Vervangingen:67'Traoré Nwaga 67'Bensebaine Swinkels 67'Buysens El Messaoudi 67'Hafez Hanin 67'Helal Wils 67'Diomandé  Bourabia 67'Farssi Losada 67'Tahiri Wanderson 67'Elghenawy Keita 

Opstelling Lierse:Berezovskyi, Traore, Swinkels, El Messaoudi, Hanin , Wils, Zizou, Bourabia,Losada, Wanderson, Keita Vervangingen:64'Hanin  Hafez  72'Zizou  Kasmi  81'Wils  Buysens  81'Bourabia  Velios  88'Wanderson  Elghenawy 

Opstelling Lierse: Goris, Helal, Kasmi, Bensebaini, Seif Eldin , Elghenawy, Tahiri, Buysens, Abdelrahman, Ngawa, DiomandeVervangingen:46'Bensebaine Poelmans 71'Nwaga Farssi 77'Seif Eldin Brik 81'TahiriCurto 81'Kasmi Tauil

Jupiler Pro League 2014-15: Reguliere competitie 

Opstelling Lierse: Berezovskyi, Traoré, Buysens, El Messaoudi, Hanin, Wils, Zizou, Bourabia , Losada , Wanderson, KeitaVervangingen:86'Losada Vellios 89'Bourabia Curto 

Opstelling Lierse:Berenzovsky-El Messaoudi-Traoré-Hanin-Buysens-Zizou-Wils-Bourabia-Keita-Losada-WandersonVervangingen: 45'Wils Kasmi, 62'Zizou Vellios, 90'Wanderson Bensebaini 

Opstelling Lierse :Berezovsky, Traore,El Messaoudi,Bensebaini,Hanin, Wils,Zizou,Losada, Bourabia,Keita, WandersonVervangingen:72'Zizou Vellios  

Opstelling Lierse:Berezovsky, Traore, El Messaoudi, Bensebaini, Hanin, Curto , Losada, Bourabia, Wanderson, Vellios, ZizouVervangingen:61'Curto  Buysens 71'Bourabia  Benson 87'Bensebaini  Nwaga10px 
Opstelling Lierse:Berezovskyi, Traore, Buysens, Bensebaini, Hanin, Zizou , Losada, Bourabia, Keita, Wanderson, El Messaoudi Vervangingen:55'Bourabia  Benson  60'Buysens  Wils  64'Zizou  Vellios  
Opstelling Lierse Berezovskyi, Traore, Bensebaini, Ngawa, Hanin, Hafez, Losada, Wils Zizou, Wanderson en Keita Vervangingen:63'Wils Velios 72'Zizou Kasmi10px 
Opstelling Lierse:Berezovskyi, Traoré , El Messaoudi, Losada ,Keita , Zizou,Hanin , Bourabia, Wanderson,Ngawa en CurtoVervangingen:67'Keita Vellios 67'Wanderson  Masika 84'Losada Tahiri 
 Opstelling Lierse: Berezovskyi, Traore, El Messaoudi, Ngawa, Hanin, Wanderson, Zizou , Curto, Hafez , Bourabia , VelliosVervangingen:45'Hafez Keita  73'Zizou Masika  79'Bourabia Wils  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Matoukou , Kasmi , Losada, Keita, Zizou , Bensebaini, Wils, Bourabia, Ngawa Vervangingen:57'Zizou Wanderson 79'Kasmi Masika 87'Matoukou Vellios 
Opstelling Lierse:Bajkovic, Traoré, Matoukou, Kasmi , Masika , Keita, Wanderson , Swinkels, Wils, Bourabia, Ngawa Vervangingen:62'Wanderson Zizou 75'Kasmi El Messaoudi 90'Masika Tahiri 
Opstelling Lierse:Bajkovic, Traore, El Messaoudi, Swinkels, Matoukou, Losada , Keita , Zizou , Wils T., Masika , Ngawa Vervangen:65'Zizou Wanderson  85'Masika Hafez  93'Keita Vellios  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, El Messaoudi , Swinkels, Matoukou, Losada, Keita, Zizou , Wils , Masika, Ngawa Vervangingen:61'Wils Kasmi  69'Zizou Wanderson  84'El Messaoudi Vellios  
Opstelling Lierse:Bajkovic, Traoré, El Messaoudi, Swinkels, Matoukou , Losada, Keita, Zizou , Hafez, Masika , NgawaVervangingen:64'Matoukou Wils 69'Masika Nwofor 74'Zizou Wanderson 
Opstelling Lierse:Bajkovic, Bensebaini , El Messaoudi,  Swinkels , Wils, Losada , Keita , Zizou , Hafez, Masika en BourabiaVervangingen:40'Keita Nwofor 67'Zizou Tahiri 77'Losada Vellios 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Bensebaini, Traoré, Swinkels, Wils , Losada , Nwofor , Ngawa, Hafez, Masika, BourabiaVervangingen:45'Nwofor  Vellios  70'Losada  Wanderson 80'Wils  Kasmi  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Bensebaini, Traoré, Swinkels, Diomandé , Losada , Kouemaha, Zizo, Hafez , Masika, BourabiaVervangingen:54'Diomandé  El Messaoudi 69'Losada  Wanderson 85'Hafez  Nwofor 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Bensebaini , Traoré, Swinkels, El Messaoudi  , Losada ,Bourabia , Kouemaha , Zizou , Ngawa, Masika , KouemahaVervangingen:53'El Messaoudi  Wils 57'Masika  Wanderson 93'Losada  Hafez  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Bensebaini, Traoré , Swinkels , Bourabia , Kouemaha , Zizou  , Ngawa, Wanderson , Keita , Losada
Vervangingen:67'Wanderson Masika  91'Swinkels Nwofor  
Opstelling Lierse:Bajkovic, Bensebaini, Traoré , Swinkels, Bourabia, Kouemaha , Zizou , Ngawa, Wanderson , Keita , Losada  
Vervangingen:46'Zizou Kasmi  46'Wanderson Masika  79'Kouemaha Nwofor  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Swinkels, Bensabaini, Ngawa , Bourabia, Kasmi, Masika, El Messaoudi, Keita , Kouemaha  Vervangingen:33'Nwaga Hafez10px 70'Kouemaha Zizou 77'Keita Nwofor 
Opstelling Lierse:Bajkovic, Traoré, Matoukou, Losada, Zizou, Bensebaini , Wils , Hanin, Bourabia, Kouemaha , Nwofor 
Vervangingen:42'Matoukou Swinkels 42'Nwofor Curto 10px 68'Kouemaha Keita 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Swinkels, Mojsov, Ngawa, Bourabia, Ntambwe , Curto, Wanderson , Losada , Kouemaha  Vervangingen:46'Kouemaha  Keita  64'Losada  Velikonja 84'WandersonBenson  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Swinkels, Mojsov, Capdevila, Losada , Micic, Bourabia, Velikonja , Nwofor, Zizou  Vervangingen:60'Zizou Wanderson 74'Velikonja Kouemaha 81'Losada Benson 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, El Messaoudi, Capdevila, Kasmi, Zizou, Bensebaini, Mojsov, Nwofor , Diomandé, Hafez  Vervangingen:59'Nwofor Hassan 71'Hafez Benson 
Opstelling LierseBajkovic, Traoré, El Messaoudi, Capdevila, Faysel, Zizou, Bensebaini Mojsov, Velikonja, Diomandé, Hafez Vervangingen:46'Hafez Wanderson 66'Capdevilla Nwaga  77'Zizou Hassan 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Bensebaini, Mojsov, Hafez, Kasmi, Zizou, Diomandé, Hassan, Velikonja , El MessaoudiVervangingen:70'Hassan Wanderson 82'Hafez Nwaga 82'Velikonja Tahiri  
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Bensebaini, Mojsov Hafez, Kasmi, Tahiri, Diomandé,Velikonja,El Messaoudi,Hassan Vervangingen:59'Diomandé,Ankomah,68'Hassan,Wanderson10px,77'Velikonja,Keita 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, Bensebaini, Mojsov, Hafez, Kasmi, Diomandé, Hassan, Masika, El Messaoudi, ZizouVervangingen:50'Diomandé, Wanderson,57'Hassan,Keita,76'Masika,Velikonja 
Opstelling Lierse:Bajkovic,Traoré,El Messaoudi,Kasmi,Keita,Zizo,Bensebaini,Mojsov,Wanderson,Diomande,HafezVervangingen:62'Wanderson,Nwofor,80'NwoforHassan10px 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Traoré, El Messaoudi, Kasmi, Benson , Zizo , Capdevila, Mojsov, Velikonja, Diomande, WandersonVervangingen:69'Benson,Tahiri,77'Zizo,Hassan,87'Velikonja,Masika

Jupiler Pro League 2014-15: play-off 3 
Opstelling Lierse: Bajkovic, Hafez, Mojsov, El Messaoudi, Traore, Kasmi, Diomande, Zizo, Wanderson , Benson , Velikonja Vervangingen:72'Benson ,Tahiri,86'Wanderson, Nwaga,Velikonja, Keita 
 Opstelling Lierse:Bajkovic,Hafez,Mojsov,El Messaoudi,, Traore, Kasmi, Diomande, Bensebaini, Wanderson, Benson, Velikonja,Vervangingen:65'Velikonja, ,Keita,,71'Wanderson, ,Tahiri,,79'El Messaoudi,,Hassan, 

Opstelling Lierse:Bajkovic,, Traore, El Messaoudi, Helal, Kasmi, Zizo , Bensebaini, Mojsov, Velikonja, Diomande, HafezVervangingen:34'Mosjov, ,Nwaga,57'Zizo, Tahiri,81'Helal, ,Hassan, 
Opstelling Lierse:Bajkovic,Hafez, Mojsov,El Messaoudi,Traore,Kasmi,Diomande,Bensebaini,ZizoTahiri,Velikonja,Vervangingen:45'Tahiri,,Benson,,80'Zizo,,Hassan,85'Velikonja,Nwaga,

Eindronde 2014-2015

Tegen 3 tweedeklassers voor plaats in eerste klasse 
 Opstelling Lierse:Bajkovic,,Traore,El Messaoudi,Helal,Kasmi,,Bensebaini,Mojsov,Tahiri,Velikonja,Diomande,NgawaVervangingen:74'El Messaoudi,Wils74'Velikonja,Keita86'TahiriBenson 
Opstelling Lierse:Bajkovic,Traore,El Messaoudi,Kasmi,Zizo,Bensebaini,Hassan,Velikonja,Hafez,Masika,NgawaVervangingen:65'Masika,,Benson,75'El Messaoudi,,Helal,81'Kasmi,,Tahiri

Opstelling Lierse:Bajkovic,Traore,El Messaoudi,Kasmi,Zizo,Bensebaini,Hassan,Velikonja,Mojsov,Yakubu, MasikaVervangingen:26'Hassen,,Diamonde,,77'Masika,,Bruylandts 
Opstelling Lierse:Bajkovic,Traore,El Messaoudi,Kasmi,,Zizo, Bensebaini,Hassan,Mojsov,,Velikonja, Hafez, MasikaVervangingen:54'Hassan,,Diomande,61'Velikonja,,Wanderson,85'El Messaoudi,,Tahiri

Opstelling Lierse:Bajkovic,El Messaoudi,Ngawa, Bensebaini,HafezMasika,Zizo,Diomande,Helal, Tahiri,VelikonjaVervangingen:18'Tahiri,,,Wanderson,54'El Messaoudi,Hassan75'Nwaga,Keita 
Opstelling Lierse:Goris,Brik,Annor,,Poelmans,,Yakubu,Bruylandts,Sabaouni,Antwi Manu,Abdel Aal,Ankomah,TauilVervangingen:57'Bruylandts,Allach,,57'Abdel Aal,Roulez,71'Antwi Manu,Bourgrine

Beker van België 2014-15 
Opstelling Lierse: Goris, Hafez, Matoukou, Bensebaini, Traore, Wils, Kasmi, Masika , Zizou ,Keita, NwoforVervangingen:68'Nwofor Bourabia 72'Masika WandersonZizou  Keita 
Opstelling Lierse: Goris, El Messaoudi, Helal, Vellios, Kasmi , Wils, Hassan , Hanin, Bourabia, Wanderson , NgawaVervangingen:64'Hassan Hafez 72'Wanderson Nwofor 85'Kasmi Tahiri

Topschutters 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2014/15